Xenastrapotherium — род вымерших млекопитающих из семейства Astrapotheriidae отряда астрапотериев, живших во времена миоцена ( назад). Был широко распространён в северной части Южной Америки, в отличие от других астрапотериев, которые жили в южной части континента.

Родовое название образовано от  — «чужой», добавленного к названию рода Astrapotherium:  — «молния» и  — «зверь».

Описание 
У представителей рода были хоботок и клыки, преобразованные в горизонтальные бивни, больше похожие не на клыки гиппопотама, а на бивни некоторых древних родственников слонов (таких как палеомастодонты), хотя в бивни у хоботных преобразованы не клыки, а резцы. Xenastrapotherium отличался от других астрапотериев двумя резцами на каждой стороне нижней челюсти и выраженной продольной кривизной бивней. От своих современников из рода Granastrapotherium он отличался меньшими размерами: от 900 до 1500 килограммов, что сопоставимо с параметрами современного чёрного носорога.

Систематика 
Систематическое положение рода в отряде показывает кладограмма, основанная на филогенетическом анализе, опубликованном Vallejo-Pareja и коллегами в 2015 году:

Классификация 
Было описано несколько видов Xenastrapotherium, несмотря на то, что относящиеся к ним ископаемые остатки фрагментарны. Виды отличаются особенностями зубов и челюстей, а также географическим и временным распределением. По данным сайта Paleobiology Database, на июль 2018 года в род включают 5 вымерших видов:
 
 
 
  [syn. ]

Примечания

Ссылки 
 Paleobiology Database: Synastrapotherium.
 Website of the Berkeley University about the fauna of La Venta.
 «Snorki the giant’s friends and relatives» in Tetrapod Zoology.
 Information about Xenastrapotherium in Spanish.

Астрапотерии
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
†